McCune se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce P. McCune
 Bruce McCune